Турнир Lombardia Trophy 2016 года — ежегодный четвёртый по счёту международный турнир по фигурному катанию «Кубок Ломбардии», который должен был состоятся в пригороде итальянского города Милан Сесто-Сан-Джованни с 7 по 11 сентября. Однако незадолго до старта турнир был перенесён в Бергамо, где он и состоялся. Соревнования состоялись в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.

Турнир входит в серию Челленджер текущего сезона и является первым его этапом. Является практически первым крупным международным соревнованием нового сезона среди взрослых спортсменов. Проводиться итальянской федерацией фигурного катания при поддержки ИСУ.

В рамках турнира прошли также соревнования среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация

Lombardia Trophy
2016 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Сентябрь 2016 года
Спорт в Италии в 2016 году
Кубок Ломбардии
Международные спортивные соревнования в Милане